L'édition féminine 2000 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Ruxandra Dragomir, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Erika de Lone et Nicole Pratt.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2000
Tennis en juin 2000